Els Ullastres (Conca de Barberà), muntanya de la comarca de la Conca de Barberà.
 Els Ullastres (cap de Sant Sebastià), cims submarins a uns 500 m al sud del cap de Sant Sebastià, a la vora de Llafranc
 Ullastres plural d'ullastre, olivera assilvestrada 
 Alberto Ullastres Calvo (Madrid, 1914- 2001), economista i polític espanyol, ministre de Comerç i primer representant d'Espanya davant les Comunitats Europees durant el franquisme 
 Balneari Ullastres, primer balneari que, després del descobriment de les aigües mineromedicinals, hi va haver a Tona (Osona)